

Persone 
 Yūji Horii (1954) – autore di videogiochi giapponese
 Manabu Horii (1972) – pattinatore giapponese
 Gakuya Horii (1975) – calciatore giapponese

Pagine correlate 
Hori – pagina di disambigazione